Pata de gallina puede referirse a:
El nombre común de la planta Antirrhinum graniticum.
El nombre común de la planta Cynodon dactylon.
El nombre común de la planta Digitaria sanguinalis.
El nombre común de la planta Echinochloa colona.
El nombre común de la planta Echinochloa crus-galli.
El nombre común de la planta Eleusine indica.
El nombre común de la planta Paeonia broteri.
El nombre común de la planta Ranunculus acris.
El nombre común de la planta Ranunculus bulbosus.
El nombre común de la planta Ranunculus muricatus.
El nombre común de la planta Ranunculus repens.
El nombre común de la planta Viburnum lantana.